Justitia (godin), Romeinse godin
 Justitia (geslacht), geslacht van kreeften
 (269) Justitia, een planetoïde met een gemiddelde doorsnede van 54 km

Zie ook 
 Justitie
 Justicia, een geslacht van planten uit de familie Acanthaceae